Jakub z Sienna (ur. 1413, zm. 1480) – biskup krakowski i włocławski, arcybiskup gnieźnieński i prymas Polski
 Jakub Sienieński (ur. ?, zm. 1639) – arianin, założyciel Akademii Rakowskiej